Walton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Margaret Walton
 Frederick Arthur Walton